Beaulieux ist der Familienname folgender Personen:

 André Beaulieux, französischer Autorennfahrer
 Charles Beaulieux (1872–1957), französischer Bibliothekar und Romanist
 Léon Beaulieux (1876–1965), französischer slawistischer Linguist